Bârla ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Bârla (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Bârla (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud

Barla ist der Familienname folgender Personen:
 Lajarus Barla (* 1979), indischer Hockeyspieler
 Joseph Hieronymus Barla (1817–1896), französischer Botaniker
 Linda Barla Ricci (* 1896 bis nach 1942), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Luca Barla (* 1987), italienischer Radrennfahrer